Гаццо:

 Гаццо — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, в провинции Падуя.
 Гаццо, Майкл В. (1923—1995) — американский актёр и сценарист.